Battrick è un videogioco manageriale di cricket ispirato al manageriale di calcio Hattrick. Nato grazie ad una discussione in un forum, Battrick - sotto la gestione del suo creatore BT-allanfc - è diventato il gioco manageriale di cricket più diffuso e conosciuto.

In Battrick, gli utenti gestiscono una squadra di cricket nella divisione minore della nazione in cui si registrano e mirano - con la gestione degli allenamenti, delle tattiche e della compravendita - a migliorare la propria squadra e a ottenere successi nelle competizioni.

Attualmente ci sono otto nazioni, ognuna con i propri campionati e le proprie coppe. Inoltre ci sono competizioni internazionali. Le nazioni sono: Inghilterra, Australia, India, Nuova Zelanda, Sudafrica, Caraibi, Pakistan e Sri Lanka.

Battrick è gratuito. Esiste inoltre una versione a pagamento che include diverse opzioni aggiuntive, come la gestione dei logo della squadra e l'accesso a statistiche aggiuntive. In ogni caso, non ci sono vantaggi nel gioco.

Le partite sono disputate in tempo reale e includono un commento dettagliato palla per palla.
Ogni stagione dura sedici settimane reali (di cui quattordici comprendono le partite di campionato e due il fine stagione).

Collegamenti esterni